Степен или ступањ може да се односи на:

 У математици
 Степеновање, математичка операција у запису -{ab}-;
 Лучни степен, у ознаци °;
 Степен (теорија графова) чвора у теорији графова;
 Степен слободе у статистици;

 У физици
 Степен целзијуса, јединица мере температуре — °C,
 Степен Фаренхајта, јединица мере температуре — °F);
 Степен слободе, број независних параметара.

 У биологији
 Степен сродства јединки;
 Тежину опекотина;
 Проценат везивања лека за протеине плазме;

 У музици
 Степен (музика)

Остале употребе:
 Степен (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Степен (компарација) придева, поређења придева
 Ступањ (музика)
 Ниво титула у различитим војним и цивилним организацијама

bs:Stepen (čvor)
hr:Stupanj
sk:Stupeň
sl:Stopinja